Peter Pan novel·la
 Peter Pan (pel·lícula del 1924)
 Peter Pan (pel·lícula de 1953)
 Peter Pan (pel·lícula de 2003)
 Pan: Viatge al País de Mai Més, preqüela de 2015 de Joe Wright
 Síndrome de Peter Pan